Yarranton ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Yarranton (1616–1684), englischer Unternehmer
 Peter Yarranton (1924–2003), englischer Rugby-Union-Spieler